Сан Хосе де Орнелас има више значења:

 Сан Хосе де Орнелас (Мануел Добладо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Хосе де Орнелас (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Хосе де Орнелас (Понситлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику